Ulv kan syfta på:

 Ulv – ett annat ord för varg
 Ulv – ett förnamn, se Ulf
 Ulv eller Ulfr – svensk uradel, frälseätt, utgrenad ur Folkungaätten, se Ulvätten
 Ulv – ibland använt för mystiska väsen, se varulv
 Ulv – en rollfigur i bokserien Han som föddes att möta mörkret

Mansnamn